Die Abkürzung EUCD steht für:
 European Union Copyright Directive, eine Richtlinie der EU, siehe Richtlinie 2001/29/EG (Urheberrechtsrichtlinie)
 Europäische Union Christlicher Demokraten, ab 1965 Bezeichnung der Nouvelles Equipes Internationales

Abkürzung